Kurt Ranke ist der Name folgender Personen:

* Kurt Ranke (Germanist) (1908–1985), deutscher Germanist und Volkskundler
 Kurt Ranke (Politiker) (1920–1999), deutscher Politiker (SED)